Liuxu (kinesiska: 刘圩, 刘圩镇) är en köping i Kina. Den ligger i provinsen Anhui, i den östra delen av landet, omkring 210 kilometer norr om provinshuvudstaden Hefei. Antalet invånare är 37439. Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Anhui
WP:Projekt Kina